Osoby
 Anton von Frisch (1849 – 1917), austriacki chirurg
 Arno Frisch (* 1975), austriacki aktor
 Céline Frisch (* 1974), austriacki lekarz
 Cyrus Frisch (* 1969), reżyser holenderski
 Edmond (Gustave) Frisch de Fels (1858 – 1951), książę Heffingen
 Frankie Frisch (1898 – 1973)
 Jean-Christophe Frisch, francuski dyrygent
 Johann Leonhard Frisch (1666 – 1743), niemiecki przyrodnik i entomolog
 Just Leopold Frisch (1714 – 1789), niemiecki przyrodnik
 Karl (Ritter) von Frisch (1886 – 1982), austriacki zoolog
 Marie von Frisch (1844 – 1925), żona Anton von Frisch
 Max Frisch (1911 – 1991), szwajcarski architekt i pisarz
 Cena Maxe Frische
 Otto (Robert) Frisch (1904 – 1979), austriacki fizyk
 Ragnar (Anton Kittil) Frisch (1895 – 1973), norweski ekonomista
 Uriel Frisch (* 1940), francuski fizyk